Cuyahoga [] (mohawk für „gekrümmter Fluss“) steht für:

 Cuyahoga River, einen Fluss im US-Bundesstaat Ohio
 Cuyahoga County, ein County in Ohio
 Cuyahoga Heights, ein Dorf im Cuyahoga County
 Cuyahoga Falls, eine Stadt im Summit County, Ohio
 den Cuyahoga-Valley-Nationalpark
 „Cuyahoga“, ein Lied aus dem Album Lifes Rich Pageant der US-amerikanischen Rockband R.E.M.
 Cuyahoga Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Cleveland Electric Vehicle Company